Ehlange-sur-Mess (luks. Éiléng) – wieś w południowo-zachodnim Luksemburgu, w gminie Reckange-sur-Mess. Wieś zamieszkuje 429 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Luksemburg